Иоанн XIII
 Иоанн XIII — папа римский с 1 октября 965 по 6 сентября 972 года.
 Иоанн XIII Глика — патриарх Константинопольский с 1316 (по другим источникам, с 1315) по 1320 (или 1319).